Goniomma — род муравьёв трибы Stenammini (ранее в Pheidolini) из подсемейства Myrmicinae (Formicidae).

Распространение 
Палеарктика.

Описание 
Усики 12-члениковые, на конце с неясной булавой из 3-4 члеников (или она не различима).

Систематика 
7 видов. Род относится к трибе Stenammini (ранее в Pheidolini). Первоначально был описан как подрод в составе рода , затем числился в составе рода .

 
   (=Aphaenogaster blanci)

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.

Мирмицины
Роды муравьёв
Насекомые Европы
Таксоны, описанные Карлом Эмери